Electric Blue (blu elettrico in lingua inglese) può riferirsi a:

 Electric Blue – singolo degli Icehouse del 1987, dall'album Man of Colours
 Electric Blue – traccia dell'album To the Faithful Departed dei The Cranberries del 1996
Electric Blue – album di Andy Bell del 2005
Electric Blue – serie televisiva erotica soft core degli anni ottanta e novanta, andata in onda su Playboy Channel
Electric Blue – traccia dell'album Everything Now degli Arcade Fire del 2017